O Papiro 121 (121) é um antigo papiro do Novo Testamento que contém fragmentos do capítulo dezenove do Evangelho de João (19:17-18;25-26).

Texto

Ver também 

 Papiros de Oxirrinco
 Anexo:Lista dos papiros do Novo Testamento

Papiro 0121